Traeger bzw. Träger ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Traeger (1830–1912), Geheimer Justizrat und Parlamentarier 
 Alfred Traeger (1895–1980), australischer Erfinder
 Bernd Träger (* 1939), deutscher Journalist, Radio- und Fernsehreporter sowie Moderator
 Brigitte Traeger (* 1973), deutsche Sängerin der volkstümlichen Musik 
 Carsten Träger (* 1973), deutscher Politiker (SPD)
 Charles Traeger (1925–2016), US-amerikanischer Jazzmusiker und Instrumentenbauer
 Christine Träger (* 1934), deutsche Literaturwissenschaftlerin, verheiratet mit Claus Träger
 Claus Träger (1927–2005), deutscher Literaturwissenschaftler
 Ernst Träger (1926–2015), deutscher Verfassungsrichter

 Hartmut Träger (1945–2011), deutscher Politiker (SPD)
 Hendrik Träger (* 1981), deutscher Politikwissenschaftler
 Jörg Traeger (1942–2005), deutscher Kunsthistoriker, Künstler und Hochschullehrer
 Josef Träger (Gartenarchitekt) (1880/1881–1965), Schweizer Garten- und Landschaftsarchitekt
 Josef Träger (Theaterwissenschaftler) (1904–1971), tschechischer Theaterwissenschaftler und -kritiker 
 Josef Traeger (1923–1998), deutscher römisch-katholischer Priester
 Kurt Träger, deutscher Eishockeyspieler und Fußballspieler
 Ludwig Traeger († 1927), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Max Traeger (1887–1960), deutscher Gewerkschafter
 Wilhelm Traeger (1907–1980), österreichischer Maler und Graphiker der Neue Sachlichkeit
 William I. Traeger (1880–1935), US-amerikanischer Politiker

Traeger steht für: 
 Traeger (Automobilhersteller), ein ehemaliger deutscher Automobilhersteller 

Siehe auch:
 Träger, Dräger, Treger, Dreger